Перша ліга СРСР з футболу 1971 — перший чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 22 команди. Переможцем чемпіонату став клуб «Дніпро» (Дніпропетровськ). Чемпіонат тривав з 6 квітня по 2 листопада 1971 року.

Підсумкова таблиця

Результати

Призери 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь щонайменше в половині матчів, отримали медалі.

 «Дніпро»: Сергій Собецький, Леонід Колтун, Микола Богданов, Петро Найда, Володимир Сергєєв, Петро Цунін, Роман Шнейдерман, Анатолій Гринько, Станіслав Євсеєнко, Віктор Назаров, Володимир Федоренко, Василь Лябик, Віктор Романюк, Олексій Христян.

 «Локомотив»: Золтан Мілес, Володимир Беляков, Валерій Ващенков, Микола Гончаров, В'ячеслав Кликов, Борис Журавльов, Володимир Мозжухін, Валентин Спиридонов, Валерій Шелудько, Віктор Давидов, Дмитро Димитріаді, Анатолій Козлов, Юрій Попков, Микола Тимофєєв. 

 «Чорноморець»: Віктор Зубков, Сергій Круликовський, Валерій Кузьмін Володимир Нечаєв, Віталій Фейдман, Леонід Буряк, Анатолій Єгоров, Віктор Маслов, Олександр Поліщук, Віталій Сиром'ятников, Василь Босий, Сергій Звенигородський, Олександр Кафаджі, Валерій Поркуян, Іштван Секеч, Анатолій Шепель, Олександр Шиманович.

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:
 «Дніпро» — Віктор Романюк (19), Анатолій Гринько (12), Олексій Христян (12), Віктор Назаров (11), Роман Шнейдерман (7), Василь Лябик (7), Станіслав Євсеєнко (6);
 «Чорноморець» — Анатолій Шепель (9), Василь Босий (9), Валерій Поркуян (8), Сергій Звенигородський (6), Іштван Секеч (5), Віктор Зубков (5);
 «Металург» — Віктор Кутін (13), Еміль Губаній (9), Віктор Єременко (8), Микола Куличенков (5);
 «Металіст» — Роман Шподарунок (23), Володимир Чаплигін (7), Борис Панков (5).

Посилання 
 Перша ліга - 1971 
 Перша ліга - 1971   
 Soviet Union 1971  

1971
СРСР